

Termin -{GPRA}- ima više značenja.

 GPRA, oznaka za neuropeptidni S receptor. 
 GPRA, privremena vlada Alžirske republike.